Panacea je latinská forma jména řecké bohyně léčení Panakeie.

Slovo panacea může také označovat:

 panacea – mytická alchymická substance léčící všechny nemoci, přeneseně jakýkoliv všelék
 Panacea (skupina) – americká hiphopová skupina
 Panacea, Florida – Nezařazené území na Floridě
 Panacea Biotec – indická farmaceutická společnost
 Panacea Society – anglické náboženské hnutí
 Panacea (motýl) – rod motýlů
Panacea - trumpetové album Jindřicha Parmy
 Panacea – umělecké jméno německého hudebníka Mathise Mootze
 Panacea – postava z komiksů o Asterixovi